Als Sparkassenkrise werden im deutschen Sprachraum bezeichnet:

 die Sparkassenkrise in den USA in den 1980er-Jahren, siehe Savings-and-Loan-Krise
 die Sparkassenkrise in Spanien 2010, siehe Liste der Sparkassen in Spanien